Международный вегетарианский союз, IVU () — международная общественная организация, цель которой — популяризация вегетарианства. Была основана в 1908 году в Дрездене, Германия.

Организацией руководит Международный совет и добровольцы, избираемые Member Societies на каждом World Vegetarian Congress.

Членами организации могут быть континентальные (такие как EVU, VUNA, NAVS) или местные и прочие региональные организации, главной целью которых является продвижение вегетарианства и поддержка вегетарианского образа жизни (например, EarthSave).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного вегетарианского союза

Вегетарианские организации
Международные негосударственные организации
Международные некоммерческие организации
Международные общественные организации
Организации, основанные в 1908 году